I Love America (« j'aime l'Amérique ») peut désigner :
 I Love America, chanson de Patrick Juvet sortie en single en 1978.
 I Love America, film français de Lisa Azuelos sorti en 2022.
 America (I Love America), chanson du duo de musique électronique Full Intention sortie en 1995.